Гладіус — римський меч
 Гладіус — у біології — недорозвинена мушля кальмара, яка є хітиновим пером, схожим на гладіус
 «Гладіус» — симулятор школи гладіаторів